Grumale ima više značenja:
 Grumale, Perugia
 Grumale, Pesaro-Urbino
 Grumale, Vicenza